

Astronomia 
 5176 Yoichi – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Yoichi – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō

Persone 
 Ise Yoichi – commerciante (shōnin?) dell'epoca Azuchi-Momoyama
 Nasu no Yoichi – samurai giapponese